Marquay (Dordogne)
 Marquay (Pas-de-Calais)